Straßenbahn Burlington steht für folgende Straßenbahnen in den Vereinigten Staaten:

 Straßenbahn Burlington (Iowa)
 Straßenbahn Burlington (North Carolina)
 Straßenbahn Burlington (Vermont)